Mattia Pasini (Rimini, 1985. augusztus 13. –) olasz motorversenyző, utoljára a MotoGP Moto2-es kategóriájában versenyzett.

Karrierje

A MotoGP nyolcadliteres géposztályában 2004-ben mutatkozhatott be. Első idényét újoncokhoz képest átlagos teljesítménnyel zárta, stabil pontszerzőként az összetett tizenötödik helyén végzett.

2005-ben már sokkal jobban szerepelt, mindössze második szezonjában megszerezte első két győzelmét, valamint több egyéb dobogós helyet is. Ez a jobb teljesítmény az összetett-helyezésén is megmutatkozott, már negyedik volt. 2006-ban és 0207-ben negyedik és ötödik lett. Utolsó nyolcadliteres szezonjában, 2007-ben sokkal jobban is szerepelhetett volna, ugyanis többször a pole-pozícióból indulhatott, azonban ezek közül négyszer kiesett, kétszer pedig csak hetedik, illetve nyolcadikként zárt.

2008-ban és 2009-ben az akkor még létező negyedliteres géposztályban szerepelt. Bár nem szerepelt rosszul, a világbajnoki cím megszerzésére egyik évben sem volt esélye. Mindkét idényben egy-egy győzelmet aratva előbb nyolcadik, majd ötödik lett. Utóbbi szezonban lehetőséget kapott, hogy tesztelje a királykategóriában szereplő Pramac Racing motorját, azonban ebből végül később semmilyen egyéb együttműködés nem jött létre.

2010-ben az újonnan létrejött Moto2-ben talált magának csapatot, azonban ez a szezonja nem sikerült jól, két csapatnál mindösszesen nyolc versenyen indult, ezek közül csak kettőn tudott pontot szerezni. 2011-ben már valamivel stabilabb teljesítményt nyújtott ugyanebben a géposztályban, már többször végzett pontszerzőként, így 2010-es helyezéséhez képest néggyel előrébb fejezte be a szezont.

2012-ben bejelentették, hogy a királykategóriában szereplő Speed Master versenyzője lesz, miután az eredetileg szerződtetni kívánt ausztrál Anthony West nem tudta előteremteni az ehhez szükséges anyagi forrásokat. Itt nem töltötte ki az egész évet, ugyanis az utolsó négy futamon már nem állt rajthoz. Tizennégy futamos csonka szezonjában tizenhárom pontot szerzett, ez az összetett huszonkettedik helyéhez volt elegendő. Az évet már a Moto2-ben fejezte be, a szezonzáró valenciai futamon huszonötödik lett, ez pedig nem volt elegendő a pontszerzéshez.

2013-ban és 2014-ben is a Moto2-ben szerepelt, immár teljes szezonos versenyzőként. Ebben a két évben folytatta az idővel „védjegyévé” váló hektikus versenyzést. 2013-ban például hatodik és hetedik helyen is fejezett be futamot, a mérleg másik nyelvében viszont szerepelt két kiesés és további öt pontszerzés nélkül befejezett verseny, benne egy huszonnegyedik és egy huszonötödik hellyel. A 2014-es év hasonlóan zajlott, viszont az öt nullázós futam mellé már hat kiesés társult. Ennek következtében 2015-re már nem is kapott szerződést, mindössze egy futamon indult, Olaszországban huszonötödik lett.

Statisztika

Szezonok szerint

Teljes MotoGP-eredménylistája

Források

További információk 
Pasini hivatalos honlapja
MotoGp.com profil

A MotoGP versenyzői
Olasz motorversenyzők
1985-ben született személyek
Riminiek
Élő személyek